Xichang bezeichnet:

 Xichang (西昌市), Stadt im Autonomen Bezirk Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xichang (Hepu) (西场镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xichang (Tunchang) (西昌镇), Großgemeinde im Kreis Tunchang in der chinesischen Provinz Hainan